Мешкитела (порт. Mesquitela) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Мешкитела (Алмейда) 
 Мешкитела (Мангуалде) 
 Мешкитела (Селорику-да-Бейра)